True Grit puede referirse a:

True Grit (novela), una novela de 1968 escrita por Charles Portis.
True Grit (película de 1969), una adaptación filmica protagonizada por John Wayne y Glen Campbell.
True Grit (película de 2010), una segunda adaptación al cine protagonizada por Jeff Bridges y dirigida por los hermanos Coen.
True Grit: A Further Adventure, un telefilme de 1978 protagonizado por Warren Oates.